Storch kan henvise til flere personer:
 Frederik Ludvig Storch (1805-1883) – dansk maler
 Oscar Storch (1837-1896) – dansk læge
 Vilhelm Storch (1837-1918) – dansk kemiker
 Scott Storch (født 1973) – musikproducer fra USA